Ledeberg kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Ledeberg (ort i Belgien, Östflandern), Flandern, 
 Ledeberg (ort i Belgien, Provincie Vlaams-Brabant), Flandern, 

Robotskapade Belgienförgreningar